A 2023-as FIA Formula–3 bajnokság a sorozat ötödik versenyszezonja lesz. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szankcionálja. A bajnokság címvédője Victor Martins, aki az FIA Formula–2 bajnokságban folytathatja a pályafutását. A csapatbajnokság címvédője az olasz Prema Racing.

Tesztek

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vesznek részt a bajnokságban. Az összes nevező egyenlő Dallara F3 2019-es autóval teljesíti az évet, amelyekben egy 3,4 literes Mecachrome V6-os szívómotor található. A sorozat gumibeszállítója az olasz Pirelli maradt. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adják ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Zak O’Sullivan; Rodin Carlin pilóta → Prema Racing pilóta
  Hunter Yeany; Campos Racing pilóta → Rodin Carlin pilóta
  Kaylen Frederick; Hitech Pulse-Eight pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Jonny Edgar; Trident Racing pilóta → MP Motorsport pilóta
  Caio Collet; MP Motorsport pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Franco Colapinto; Van Amersfoort Racing pilóta → MP Motorsport pilóta
  Ido Cohen; Jenzer Motorsport pilóta → Rodin Carlin pilóta

Újonc pilóták 

  Gabriel Bortoleto; Formula Regionális Európa-bajnokság, R-ace GP pilóta → Trident Racing pilóta
  Paul Aron; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Dino Beganovic; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Gabriele Mini; Formula Regionális Európa-bajnokság, ART Grand Prix pilóta →  Hitech Pulse-Eight pilóta
  José Boya; Formula Regionális Európa-bajnokság, MP Motorsport pilóta → MP Motorsport pilóta
  Christian Mansell; Euroformula Open bajnokság, CryptoTower Racing pilóta → Campos Racing pilóta
  Oliver Goethe; Euroformula Open bajnokság, Team Motopark pilóta → Trident Racing pilóta
  Leonardo Fornaroli; Formula Regionális Európa-bajnokság, Trident pilóta → Trident Racing pilóta
  Nikola Colov; Spanyol Formula–4 bajnokság, Campos Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Tommy Smith; Brit Formula–3 bajnokság, Douglas Motorsport pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Oliver Gray; Brit Formula–4 bajnokság, Rodin Carlin pilóta → Rodin Carlin pilóta
  Sebastián Montoya; Formula Regionális Európa-bajnokság, Prema Racing pilóta → Hitech Pulse-Eight pilóta
  Hugh Barter; Spanyol Formula–4 bajnokság, Campos Racing pilóta → Campos Racing pilóta
  Alex Garcia; Euroformula Open bajnokság, Team Motopark pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
  Nikita Bedrin; Német Formula–4 bajnokság, PHM Racing pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
  Taylor Barnard; Német Formula–4 bajnokság, PHM Racing pilóta → Jenzer Motorsport pilóta
  Roberto Faria; Brit Formula–3 bajnokság, Rodin Carlin pilóta → PHM Racing by Charouz pilóta
  Piotr Wiśnicki; Formula Regionális Európa-bajnokság, KIC Motorsport pilóta → PHM Racing by Charouz pilóta
  Luke Browning; Brit Formula–3 bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta → Hitech Pulse-Eight pilóta

Visszatérő pilóták 

  Sophia Flörsch; Európai Le Mans-széria, Algarve Pro Racing pilóta → PHM Racing by Charouz pilóta

Távozó pilóták 

  Oliver Bearman; Prema Racing pilóta → Formula–2 bajnokság, Prema Racing pilóta
  Arthur Leclerc; Prema Racing pilóta → Formula–2 bajnokság, DAMS pilóta
  Kush Maini; MP Motorsport pilóta → Formula–2 bajnokság, Campos Racing pilóta
  Brad Benavides; Rodin Carlin pilóta → Formula–2 bajnokság, PHM Racing by Charouz pilóta
  Juan Manuel Correa; ART Grand Prix pilóta → Formula–2 bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta
  Roman Staněk; Trident Racing pilóta → Formula–2 bajnokság, Trident Racing pilóta
  Isack Hadjar; Hitech Grand Prix pilóta → Formula–2 bajnokság, Hitech Pulse-Eight pilóta
  Zane Maloney; Trident Racing pilóta → Formula–2 bajnokság, Rodin Carlin pilóta
  Jak Crawford; Prema Racing pilóta → Formula–2 bajnokság, Hitech Pulse-Eight pilóta
  Victor Martins; ART Grand Prix pilóta → Formula–2 bajnokság, ART Grand Prix pilóta
  Francesco Pizzi; Charouz Racing System pilóta → USF Pro 2000 bajnokság, TJ Speed Motorsports pilóta
  Tóth László; Charouz Racing System pilóta → Ázsiai Le Mans-széria, ARC Bratislava pilóta
  Enzo Trulli; Rodin Carlin pilóta → Super Formula Lights, TOM'S pilóta
  David Vidales; Campos Racing pilóta → Super Formula Lights, B-Max Racing Team pilóta
  Reece Ushijima; Van Amersfoort Racing pilóta → USF Pro 2000 bajnokság, Jay Howard Driver Development pilóta
  Ayrton Simmons; Charouz Racing System pilóta → Euroformula Open bajnokság, Drivex School pilóta
  David Schumacher; Charouz Racing System pilóta → DTM, Mercedes AMG Team Winward pilóta
  Lirim Zendeli; Charouz Racing System pilóta → USF Pro 2000 bajnokság, TJ Speed Motorsports pilóta
  Filip Ugran;  MP Motorsport pilóta → FIA World Endurance bajnokság, Prema Racing pilóta
  Alekszandr Szmoljar; MP Motorsport pilóta → ?
  Alessandro Famularo; Charouz Racing System pilóta → ?
  Nazim Azman; Hitech Grand Prix pilóta → ?
  Federico Malvestiti; Jenzer Motorsport pilóta → ?
  William Alatalo; Jenzer Motorsport pilóta → ?
  Oliver Rasmussen; Trident Racing pilóta → ?
  Zdeněk Chovanec; Charouz Racing System pilóta → ?
  Niko Kari; Jenzer Motorsport pilóta → ?

Csapatváltozások 

 A 2023-as szezontól a Charouz Racing System csapatát a német PHM Racing veszi át az F2 illetve F3-as sorozatban is. Ezentúl PHM Racing by Charouz csapatként folytatják.
 A Carlin Motorsport új befektetői miatt Rodin Carlin néven folytatják.
 A Hitech is új névadó szponzort jelentett be a Pulse-Eight személyében.

Szabályváltozások

Technikális változtatások 
A Formula 2-es és Formula 3-as autók 55%-os fenntartható üzemanyaggal fognak futni a 2023-as szezonban. A bajnokságok ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében a tervek szerint a 2027-es szezonig a 100%-ban fenntartható üzemanyag használatát tervezik.

Versenynaptár 
Az egyetlen újdonság az idei versenynaptárban, hogy április elején debütál az ausztrál verseny.

Változások az előző szezonhoz képest 

 Az idei évben először fognak ausztrál versenyt rendezni a szériában.
 A Monacói futam visszatér a naptárba.
 A Zandvoorti pálya kikerült a versenynaptárból
 Kilenc versenyhétvége helyett idén eggyel többet, tizet rendeznek meg.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Sprintversenyeken 
A szombati sprintversenyeken a legjobb 10 célba érő versenyző kapott egységet, továbbá 1 extra pont járt a leggyorsabb körért, ha az első 10-ben végez. Nem járt pont a leggyorsabb körért, ha a pilóta nem a pontszerző helyek valamelyikén végzett.

Főversenyen 
A pénteki kvalifikáció után 2 plusz pont járt a pole-pozícióért, a vasárnap megrendezésre kerülő főversenyen pedig az első 10 helyezett kapott pontot és itt is járt 1 extra pont a leggyorsabb körért.

Versenyzők 

Megjegyzések:

† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Megjegyzések

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 A Formula–3 hivatalos honlapja

Formula–3
Formula–3